Toto je seznam olympijských medailistek v plavání v disciplíně 1500 m volný způsob. Poprvé se v této disciplíně plavalo na LOH 2020 v Tokiu.

1500 m volný způsob 

Seznamy olympijských medailistů v plavání